Sunkist Growers, Incorporated, een Amerikaanse coöperatie van citrustelers
 Sunkist (frisdrank), een merk van sinaasappellimonade